Павел Николаевич Веселовский (1880—1941) — полковник 76-го пехотного Кубанского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Сын священника. Уроженец Подольской губернии. Среднее образование получил в Подольской духовной семинарии, где окончил два класса.

В 1900 году окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпрапорщиком в 76-й пехотный Кубанский полк. 5 ноября 1901 года произведен в подпоручики с переводом в 75-й пехотный Севастопольский полк.

16 февраля 1902 года переведен в 76-й пехотный Кубанский полк. С началом русско-японской войны, 21 октября 1904 года переведен в 6-й пехотный сибирский Енисейский полк, произведен в поручики (производство утверждено Высочайшим приказом от 4 декабря 1905). 4 мая 1906 года переведен обратно в 76-й пехотный Кубанский полк. Произведен в штабс-капитаны 10 октября 1909 года. Был начальником пулеметной команды.

В Первую мировую войну вступил в рядах 76-го пехотного Кубанского полка. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в капитаны 20 января 1915 года «за выслугу лет». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в подполковники 28 октября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля», в полковники — 12 сентября 1917 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, генерал-майор. С 9 сентября 1919 года состоял в резерве чинов войск Северного Кавказа, с 14 апреля 1920 года — в резерве чинов при штабе Вооруженных сил Юга России, затем в Русской армии. Эвакуировался из Крыма на корабле «Великий князь Александр Михайлович».

В эмиграции в США. Состоял председателем Общества русских ветеранов Голливуда и Лос-Анджелеса. Умер в 1942 году в Голливуде. Похоронен на Голливудском кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 21.01.1907)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (ВП 8.04.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 2.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 20.11.1915)

Примечания

Источники 
 
 Волошин А. А. Светлой памяти генерала П. Н. Веселовского: Мой венок на свежую могилу // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1942.— 8 января (№ 10551).— С. 3, 4.
Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква В.
 
 

Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever